De TT van Assen 2012 was de zevende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2012. De race werd verreden van 28 tot 30 juni 2012 op het TT-Circuit Assen nabij Assen, Nederland. De race werd traditioneel op de laatste zaterdag van juni verreden.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2012
Wereldkampioenschap wegrace 2012